

Informatique 
Altos peut désigner :
 Altos, société connue pour avoir vendu une version de XENIX pour leurs ordinateurs au début de 1982.

Toponyme 

 Altos, municipalité de l'État du Piauí au Brésil ;
 Altos, ville du Paraguay.

Voir aussi